Die Liste der Außenminister 2002 enthält sämtliche Außenminister der Welt, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2002 im Amt waren. Angaben zu Außenministern von abhängigen bzw. von den Vereinten Nationen nicht als selbstständige Staaten anerkannten Gebieten sowie frühere oder spätere Amtszeiten sind kursiv geschrieben.

Am 20. Mai 2002 wurde die Souveränität Osttimors international anerkannt.

Literatur 
 Mario von Baratta (Hrsg.): Der Fischer Weltalmanach 2003. Fischer, Frankfurt am Main, Oktober 2002, ISBN 3-596-72003-6.
 Mario von Baratta (Hrsg.): Der Fischer Weltalmanach 2004. Fischer, Frankfurt am Main, Oktober 2003, ISBN 3-596-72004-4.

Weblinks 
 www.rulers.org

2002
Außenminister